Gmina Klos (okręg Elbasan)
 Gmina Klos (okręg Mat)